Кубок Киргизии по футболу 2013 года, также известный как Кубок Независимости — 22-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Финальный матч прошёл в Оше на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева. Обладателем Кубка впервые в своей истории стал ошский «Алай», обыграв в финале бишкекский «Дордой». До этого финала «Дордой» побеждал во всех 6 финалах, до которых доходил. «Алай», напротив, все свои 6 предыдущих финалов проиграл. При этом между собой команды ранее в финальных матчах не встречались.

Победитель получил право сыграть в поединке за Суперкубок Киргизии 2014 года. Однако так как «Алай» сделал золотой «дубль», став чемпионом Киргизии сезона 2013 года, то в Суперкубке он играл с серебряным призёром сезона «Дордоем». Также победа в национальном Кубке даёт право участия в Кубке АФК 2014 года, но и это право «Алай» заслужил через победу в чемпионате.

Формат 
Матчи ранних стадий состояли из одного матча, при этом, как правило, младшие по рангу клубы принимали соперников на своём поле. Полуфиналы состояли из двух матчей на поле каждого из соперников. Финал турнира состоял из одного матча и игрался на нейтральном поле.

Участники турнира

Представительство участников

Клубы-участники 
Для участия в розыгрыше Кубка подали заявки все 8 клубов Высшей лиги, все 18 клубов Первой лиги и 1 клуб Второй лиги.

Клубы, принявшие участие в турнире:

Первый раунд 
Стадия 1/32 финала. В этом раунде принимали участие только команды южной части страны.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 мая 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 мая 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 июня 2013

|}

Второй раунд 
Стадия 1/16 финала.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 июня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 июня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 июня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 июня 2013

|}

1/8 финала 
К 7 победителям предыдущего раунда присоединились 8 клубов Высшей лиги и клуб Первой лиги «Наше пиво». 6 клубов Высшей лиги одержали победы в своих матчах, а 2 молодёжные команды — «Иссык-Куль» (ФЦ-95) и «Манас» (ФЦ-96) отказались от участия.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 июля 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 июля 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 июля 2013

|}

1/4 финала 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 июля 2013

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок на сайте ФЛК
 Сезон 2013 года на сайте rsssf
 Кубок Кыргызстана по футболу-2013: Финал. «Алай» (Ош) — «Дордой» (Бишкек) (анонс матча)
 Кубок независимости Республики Кыргызстан 2013 на сайте footballfacts.ru

Национальные футбольные кубки в сезоне 2013
Кубок Киргизии по футболу
Спорт в Киргизии в 2013 году
Футбол в Азии в 2013 году